Hüllgraben heißen Gewässer und ein Tal:
 Hüllgraben, Kunstgraben im Osten von München, Bayern; Fortsetzung des Hachinger Grabens und Hauptzufluss des Abfanggrabens
 Truderinger Hüllgraben, rechter Zufluss des Hüllgrabens bei Daglfing, München, Bayern
 Hüllgraben (Düdenbütteler Bach), rechter Zufluss des Düdenbütteler Bachs (zum Burgbeckkanal, zur Oste) nahe Hammah, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Hüllgraben (Löchergraben), rechter Zufluss des Löchergrabens (rechter Oberlauf des zunächst erst Eglesgraben genannten Lentersheimer Mühlbachs) vor Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hüllgraben (Naab), linkes Tal zur Naab vor Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern